Regno Unito
 Bainbridge – parrocchia civile del North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Bainbridge – capoluogo della contea di Decatur, Georgia
 Bainbridge – città della contea di Putnam, Indiana
 Bainbridge –  census-designated place della contea di Lancaster, Pennsylvania
 Bainbridge – township della contea di Berrien, Michigan
 Bainbridge – città della Contea di Chenango, New York
 Bainbridge – census-designated place della contea di Geauga, Ohio
 Bainbridge – villaggio della contea di Ross, Ohio
 Isola Bainbridge, nello stato di Washington